Bairro Alto — Lisboa
 Bairro Alto (Natividade da Serra)
 Bairro Alto (Curitiba)

Desambiguações de topônimos